Мстислав Изяславич: Мстислав Изяславич (ум. 1069) — князь новгородский (1054—1067) и полоцкий (1069).
 Мстислав ИзяславичМстислав Изяславич (ок. 1125/1126—1170) — князь волынский, киевский.